Прокофий Лукья́нов:
 Лукьянов, Прокофий Максимович (1916—1987) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Лукьянов, Прокофий Семёнович (1923—2001) — советский партийный и государственный деятель, председатель Воронежского облисполкома.